U19-Europamästerskapet i fotboll 2018 var den 17:e säsongen av U19-Europamästerskapet i fotboll och spelades i Finland mellan den 16 och 29 juli. Finland utsågs som värdland av Uefa den 26 januari 2015.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Semifinaler

Final

Slutställning

Källor
Uefa.com

Referenser

2018
Fotboll i Finland
Fotbollsåret 2018
2018 i Finland
Sportevenemang i Finland